Cokro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cokro, Klaten, by, Jawa Tengah, 
 Cokro, Magelang, by, Jawa Tengah, 
 Cokro, Batang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar